Heraion (grekiska: Ἥραιον eller Ἡραῖον) var i antiken beteckning för ett tempel helgat åt den grekiska gudinnan Hera. Ett av centralhelgedomarna var Heraion på Argos. Andra kända är Heraion på Samos, ett nära Paestum i Italien och ett vid Perachora nära Korinth.

Källor

Grekiska tempel

el:Ηραίον Σάμου